Giuseppe Piazzi (1746-1826) est un célèbre astronome italien, qui découvrit Cérès.
 Piazzi, cratère lunaire situé sur la face cachée de la Lune.
 Charles Piazzi Smyth (1819-1900) est un astronome écossais.
 La  est le point culminant de la chaîne de Livigno, dans les Alpes rhétiques en Italie, culminant à .
 L'île Piazzi est une île du Chili.